La Prima Lega 2008-2009, campionato svizzero femminile di terzo livello, si concluse con la promozione di Vétroz, Schwyz e Münsterlingen.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2009-2010
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2009-2010

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2009-2010
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2009-2010

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale B 2009-2010
      Retrocessa in Seconda Lega cantonale 2009-2010

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti

Seconda Lega (cantonale) 
Promosse in Prima Lega 2009-2010:
 Fussballverband Bern / Jura (FVBJ): F.C. Walperswil
 Innerschweizerischer Fussballverband (IFV): F.C. Willisau
 Ostschweizer Fussballverband (OFV): F.C. Eschenbach
 Solothurner Kantonal-Fussballverband (SKFV): F.C. Aarau
 Fussballverband Region Zürich (FVRZ): F.C. Kloten
 Freiburger Fussballverband (FFV): F.C. Bramois

Collegamenti esterni 

2009 3